Ю́рий Вале́рьевич Баска́ков (род. 10 мая 1964 года, Москва) — российский футбольный арбитр.

Родился 10 мая 1964 года в Москве.

Воспитанник СДЮШОР ЦСКА. Играл защитником за дублирующий состав ЦСКА и клубную команду «Торпедо» (Москва) в турнирах КФК.

Судить начал в 1988 году. На матчах российской премьер-лиги работает с 1996 года. Категория — арбитр ФИФА. Входит в элитную группу судей УЕФА. Основная профессия — спортивный инструктор. В качестве главного арбитра работал на 225 матчах российского высшего дивизиона (1-е место).

В конкурсе «Золотая мантия», организованном изданием «Спорт-Экспресс»:
 2005 — 13 место; 2006 — 7; 2007 — 5.

В 2007 году был признан РФС лучшим арбитром года в России.

Сын известного советского арбитра Валерия Баскакова (1937 г. р.). 9 марта 2008 года, в день, когда Юрий судил матч Суперкубка России, Валерий Баскаков скоропостижно скончался на 71-м году жизни.

31 июля 2011 года после матча «Зенит» — «Спартак-Нальчик» Баскаков завершил свою судейскую карьеру.

Ссылки 
 
 

Футбольные судьи России